Myxosporidiella är ett släkte av svampar. Myxosporidiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxosporidiella